

Sigle ou code

Sigle 

Le sigle BID peut signifier :
 bande interstellaire diffuse, en astronomie ;
 Banque interaméricaine de développement ;
 Banque islamique de développement ;
 , un domaine protéique d'un gène de la famille de Bcl-2, impliqué dans l'apoptose ;
 , expression latine utilisée en médecine qui signifie "deux fois par jour". On utilise plus couramment l'abréviation : 2x/j. Voir la liste d'abréviations en médecine.

Code 
Le code BID peut faire référence à :
 .

Culture et société 
 bid est un mot anglais, qui signifie « offre, proposition ».
 Bid (Ganesh Seshadri) est le chanteur du groupe The Monochrome Set.
 .bid est un domaine Internet de premier niveau, utilisé pour les sites d'enchères.

Toponyme 
 Bid Bid est une localité du sultanat d'Oman.